

Patronyme 

 Gérard de Nerval (1808-1855), écrivain français
 Michel Nerval (1945-2009), réalisateur français
 Nathalie Nerval (1926-2012), comédienne française

Toponyme 

 Rue Gérard-de-Nerval à Paris.
Patronyme français